Rosas ist der Plural des spanischen Wortes rosa (deutsch: Rose) und bezeichnet:

 die spanische Stadt Rosas (Roses) in Katalonien
 Rosas (Tanzensemble), ein Tanzensemble in Brüssel (Belgien)
 Rosas (Cauca), eine Gemeinde in Kolumbien

Rosas ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rosas (* 2002), andorranischer Fußballspieler
 Aldrick Rosas (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Allan Rosas (* 1948), finnischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Anton von Rosas (1791–1855), österreichischer Mediziner, Wiener Augenarzt
 Bartolomé Carbajal y Rosas (1875–1940), mexikanischer Botschafter
 César Rosas (* 1954), mexikanischer Rock-Sänger und -Gitarrist
 Felipe Rosas (1907–1986), mexikanischer Fußballspieler
 Gabriel Rosas Vega (1939–2014), kolumbianischer Politiker
 Héctor De Rosas (1931–2015), argentinischer Tangosänger
 Ignácio Rosas (1880–1950), mexikanischer Künstler
 Juan Alberto Rosas (* 1984), mexikanischer Boxer
 Juan Manuel de Rosas (1793–1877), argentinischer Diktator
 Juventino Rosas (1868–1894), mexikanischer Komponist
 Luis Vargas Rosas (1897–1977), chilenischer Maler
 Manuel Prado Pérez-Rosas (1923–2011), peruanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Trujillo
 Manuel Rosas (1912–1989), mexikanischer Fußballspieler
 Michael Rosas Cobian (* 1953), argentinischer Komponist
 Miguel Rosas, mexikanischer Fußballspieler
 Ranulfo Rosas (* 1934), mexikanischer Fußballspieler
 Rick Rosas (1949–2014), US-amerikanischer Bassist

Siehe auch:
 Rossas
 Rozas
 Rosa